Bridgeport est le nom de diverses localités aux États-Unis :
Bridgeport, située dans l'État de l'Alabama ;
Bridgeport, située dans l'État de Californie ;
Bridgeport, quartier de la ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois ; à ne pas confondre avec la ville nommée Bridgeport dans le même État ;
Bridgeport, située dans l'État du Connecticut ; la plus peuplée des localités portant ce nom ;
Bridgeport, ville du comté de Lawrence, dans l'État de l'Illinois ; à ne pas confondre, dans le même État, avec le quartier de Chicago nommé Bridgeport ;
Bridgeport, située dans l'État du Michigan ;
Bridgeport, située dans l'État de l'Ohio ;
Bridgeport, située dans l'État de l'Oklahoma ;
Bridgeport, située dans l'État du Nebraska ;
Bridgeport, située dans l'État du New Jersey ;
 Bridgeport, située dans l'État de New York ;Bridgeport, située dans l'État de Pennsylvanie ;Bridgeport, située dans l'État du Texas ;Bridgeport, située dans l'État de Virginie-Occidentale ;Bridgeport, située dans l'État de Washington ;Bridgeport, située dans l'État de Wisconsin.
 Bridgeport est le nom de diverses localités au Canada :
 Bridgeport' est une ville canadienne située dans la province de la Colombie-Britannique.